Les élections législatives japonaises à la Chambre des représentants se déroulent au Japon le .

Résultats 

1963
Japon
1963 au Japon
Novembre 1963